La famille Belosselsky-Belozersky (en ) est une illustre famille princière russe issue de Riourik (862), fondateur de l'État russe.

Ses descendants régnèrent à Novgorod et tirèrent leur nom du fief de Beloïé Sélo, près de la ville de Belozersk, dans la région de Novgorod, qu'ils possédèrent de manière indépendante jusqu'au . Le prince Alexandre Mikhaïlovitch obtint l'autorisation de porter le double nom par oukase de l'Empereur Paul  daté du , pour lui et sa descendance, en souvenir de la souveraineté de sa famille sur la principauté de Beloozero. La famille est mentionnée dans le Livre de velours au  rang de préséance princière et est inscrite dans la  partie (Noblesse titrée) des registres nobiliaires.

Maison princière d'Europe
Famille Belosselski-Belozerski
Noblesse russe